Матачи има више значења:

 Општина Матачи (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику
 Матачи (Матачи, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику